

См. также 
 Государственные музеи Берлина

Берлин
Музеи